Drusila o Drusilla puede hacer referencia a lo siguiente:

 Drusila (cognomen).— Cognomen de los antiguos romanos.
 Drusila (esposa de Augusto).— Esposa de Augusto.
 Drusila (hermana de Calígula).— Hija de Germánico y Agripina la Mayor; hermana de Calígula.
 Drusila (hija de Calígula).— Hija de Calígula y Milonia.
 Drusilla (cómic).— Un personaje de cómic.